Бьоблинген (нем. Böblingen) е окръг (Kreis) в централната част на Баден-Вюртемберг, Германия. Част от окръга е разположена в планинската верига Шварцвалд. Окръжен център е град Бьоблинген. Общтото население на окръгът е 381.281 през 2015 г.

Градове и Общини 

Баден-Вюртемберг